Золотая женщина:
 Золотая женщина (фильм) — кинофильм 1920 года.
 Золотая женщина (археология) — археологическая находка, сделанная в 2012 году в могильнике Таксай 1, в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.